Pompignan est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Famille Lefranc de Pompignan 
 Jean-Jacques Lefranc de Pompignan (1709-1784), poète et dramaturge français
 Jean-Georges Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne, frère du précédent
 Famille d'Assier de Pompignan 
 Maurice Assier de Pompignan (1899-1952), administrateur colonial.

Toponyme 

 Pompignan (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Pompignan (Tarn-et-Garonne), commune française  du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France